D68 steht für:
 Faktor-XI-Mangel, ICD-10-Code der Blutgerinnungsstörung
 HMAS Vampire (D68), Militärschiff der Royal Australian Navy
 HMS Barrosa (D68), 1945 gebauter Zerstörer der Battle-Klasse der britischen Royal Navy
 HMS Gibraltar (D68), Flugzeugträger der britischen Royal Navy
 Nördliche Kalkalpen, als naturräumliche Haupteinheit Deutschlands

D68